Байор () — польская фамилия. 

Известные носители:

 Байор, Бронислава (род. 1939) — польский политик, депутат Сейма.
 Байор, Марек (род. 1970) — польский футболист, защитник, футбольный тренер.
 Байор, Михал (род. 1957) — польский актёр и певец.
 Байор, Пётр (род. 1960) — польский актёр.